Earth & sky (album van Graham Nash) (1980), een muziekalbum van Graham Nash
 Earth & sky (lied van Graham Nash) (1980), een lied van Graham Nash op bovenstaand album
 Earth & sky (Ramon Zupko) (1984), een symfonie van Ramon Zupko voor harmonieorkest
 Earth & sky (Talitha Dimech) (2009), een lied van Talitha Dimech tijdens de voorronde van Malta van het Eurovisiesongfestival
 Earth & Sky (radioserie), ook bekend als EarthSky, een Amerikaanse radioserie van 1991 tot 2013
 Earth and Sky (trilogie) (2001), een interactieve trilogie van Paul O'Brian